Федеральная целевая программа «Жилище» — государственная программа Российской Федерации в области жилищной политики.

В настоящее время действует программа на 2011—2015 годы, принятая Постановлением Правительства РФ № 1050 от 17 декабря 2010 г. 
Включает следующие подпрограммы:
 «Обеспечение жильем молодых семей»  
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  
 «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
Кроме того, предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проведение научно-исследовательских работ.

Ранее действовала программа на 2002—2010 годы, включавшая следующие подпрограммы:
 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
 «Обеспечение жильем молодых семей»
 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Программа является основным инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

История 
Первый вариант был создан по указанию Правительства России под руководством Егора Гайдара как конкретизация Программы углубления экономических реформ в соответствующей области и одобрен в 1993 году.

Ссылки 
 Федеральная целевая программа «Жилище»

Жилищная политика
Федеральные целевые программы России